

Ярмаут — місто, штат Мен
 Ярмаут — місто, штат Массачусетс
 Ярмаут — переписна місцевість, штат Мен